Несколько кораблей  Королевского флота носили название  HMS Garland (венок, гирлянда). Название восходит к 1242 году, и является старейшим из документированных названий кораблей в Королевском флоте, в том числе:

 Garland (1590) (или Guardland) — 38/48-пушечный галеон; построен в 1590; затонул в 1618.
 Garland — корабль из Топшэма (Корнуолл), перевозивший имущество короля Карла I; разбился у о. Годфри в день королевской казни, 30 января 1649.
 Garland — английский middling ship спущен на воду в 1620; захвачен голландцами в 1652.
 HMS Garland — 30-пушечный корабль; спущен на воду в 1654; исходно HMS Grantham; переименован в Garland в 1660, превращен в брандер в 1688, повышен до фрегата 5 ранга в 1689; продан в 1698.
 HMS Garland — 44-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1703; разбился в 1709.
 HMS Garland — 32-пушечный фрегат 5 ранга, исходно HMS Scarborough (1696); спущен на воду в 1696; захвачен французами у берегов Гвинеи в 1710; отбит в 1712; переименован в Garland; использовался как a брандер; продан в 1744.
 HMS Garland — 24-пушечный корабль 6 ранга; спущен на воду в 1748; разоружен в 1768; продан в 1783.
 HMS Garland — исходно французский 20-пушечный фрегат Guirlande; захвачен в 1762; продан в 1783.
 HMS Garland — 28-пушечный фрегат 6 ранга; спущен на воду в 1779 как Sibyl, переименован в Garland в 1795; разбился в 1798 у Мадагаскара.
 HMS Garland — 6-пушечная шхуна; закуплена в 1798; с 1803 в списках не значится.
 HMS Garland — исходно французский 22-пушечный приватир Mars, захвачен by HMS Amethyst в 1800; разбился в 1803 в Вест-Индии.
 HMS Garland — 22-пушечный корабль 6 ранга типа Laurel; спущен на воду в 1807; продан в 1817.
 HMS Garland — деревянный колесный пакетбот; спущен на воду в 1847; продан в 1855.
 HMS Garland — винтовая канонерская лодка типа Cheerful; спущена на воду в 1856; разобрана в 1864.
 HMS Garland — эскадренный миноносец типа Acasta; спущен на воду в 1913; продан в 1921.
 HMS Garland (H37) — эскадренный миноносец типа G; спущен на воду в 1935; в польском флоте с 1940 по 1946; продан Голландии в 1947; отправлен на слом в 1964.